Youri Aleksandrovitch Borissov, ou Iouri (en russe : ), aussi par son diminutif Youra ou Ioura , né le  à Reoutov (Oblast de Moscou), est un acteur russe.

Biographie

Jeunesse et formation

Carrière

Filmographie partielle 
 2011 : Elena () de Andreï Zviaguintsev : un ami de Sacha
 2015 : Sur la route de Berlin () de Sergueï Popov : lieutenant Sergueï Ogarkov
 2018 : Sept Couples louches ()
 2018 : Le Cygne de cristal () de Daria Jouk : Alik
 2019 : T-34 d'Alexeï Sidorov : Serafim Ionov
 2019 : Le Taureau () de Boris Akopov : Anton Bykov
 2019 : L'Union du salut () de Andreï Kravtchouk : Arbouzov
 2019 : Invasion () de Fiodor Bondartchouk : le capitaine Ivan
 2019 :  () d'Egor Baranov : le lieutenant Maksim Kasatkine
 2020 : Les Patins d'argent () de Mikhaïl Lokchine : Alex
 2020 : Kalachnikov () de Konstantin Bouslov : Mikhaïl Kalachnikov
 2021 : Compartiment  de Juho Kuosmanen
 2021 : Gerda de Natalia Koudriachova : Oleg
 2021 : Krasnyï prizrak de Andreï Bogatyriov
 2021 : Le Capitaine Volkonogov s’est échappé (Капитан Волконогов бежал) de Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov : Le capitaine Volkonogov

Distinctions

Récompense 
  cérémonie des Aigles d'or : Aigle d'or du meilleur acteur au cinéma pour Kalachnikov

Nomination 
  cérémonie des Aigles d'or : Aigle d'or du meilleur acteur au cinéma pour Le Taureau

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Acteur russe
Naissance en décembre 1992
Naissance à Reoutov